Андро Анна Олексіївна, Ганна Олексіївна Оленіна (в заміжжі Андро; *11 серпня 1808, Санкт-Петербург — 18 грудня 1888, Корець Рівненської області) — графиня де Ланжерон.
 Андро Гіоргадзе (груз. ანდრო გიორგაძე, нар. 3 травня 1996, Тбілісі, Грузія) — грузинський футболіст, захисник українського клубу «Ворскла» (Полтава).
 Андро де Буї (герб), Андро де Буї (пол. Andrault de Buy) — шляхетський герб французького походження.
 Андро Бушлє (хорв. Andro Bušlje, 4 січня 1986) — хорватський ватерполіст, олімпійський чемпіон (2012 рік) та срібний призер Олімпійських ігор (2016 рік).
 Луї Олександр Андро де Ланжерон — військовий діяч Франції та Російської імперії, генерал-губернатор Новоросійського краю у 1815—1823 роках.